Nathan Pasha e Max Schnur erano i detentori del titolo ma solo Schnur ha scelto di partecipare in coppia con Evan King.

In finale Maximilian Neuchrist e Michail Pervolarakis hanno sconfitto Julian Ocleppo e Kai Wehnelt con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Robert Galloway /  Hans Hach Verdugo (primo turno)
  Evan King /  Max Schnur (primo turno)

  Maximilian Neuchrist /  Michail Pervolarakis (campioni) 
  Michael Geerts /  Skander Mansouri (primo turno)

Wildcard 

  Duncan Chan /  Keegan Rice (primo turno)

  Justin Boulais /  Cleeve Harper (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Calgary Challenger 2022